UZTELECOM™ — ()  Акционерная компания «Узбектелеком» - крупнейший оператор телекоммуникаций Узбекистана, который охватывает своей сетью всю территорию республики Узбекистан. 

Используя свою телекоммуникационную сеть, построенную на базе современных технологий, Компания предоставляет услуги:

 аренды каналов операторам и провайдерам фиксированной и мобильной связи,
 международной и междугородней связи,
 оказывает все виды услуг голосовой связи и передачи данных,
 доступа к сети Интернет,
 видеоконференцсвязи,
 мобильной и стационарной связи в стандартах CDMA-450 и GSM,
 организует каналы для передачи программ телевизионного и радиовещания.

Также компания является самым крупным поставщиком телекоммуникационных услуг для государственных структур и ведомств.

АК «Узбектелеком» постоянно взаимодействует с международными организациями связи, участвует в международных телекоммуникационных проектах, осуществляет двустороннее сотрудничество с зарубежными операторами и компаниями-производителями телекоммуникационного оборудования.

Компания «Узбектелеком» активно сотрудничает с Международным союзом электросвязи (МСЭ), Региональным содружеством в области связи (РСС), организацией спутниковой связи «Интелсат», входит в Совет операторов РСС и др. Местная телекоммуникационная сеть компании насчитывает свыше 2 тыс. АТС емкостью более 2,0 млн. номеров, 93,6% которых являются цифровыми. Цифровизация местной телекоммуникационной сети позволила существенно повысить качество функционирования сетей электросвязи, обеспечила предоставление абонентам сети новых видов услуг, а также позволила организовать высокоскоростной коммутируемый доступ к сети Интернет широкому кругу пользователей.

Транспортная сеть Компании организована на базе волоконно-оптических и радиорелейных линий связи с использованием современных сетевых технологий SDH, обеспечивающих многоуровневое управление сети. Для обеспечения высокого качества предоставления новых видов услуг и расширения их номенклатуры осуществляется постепенный переход на высокоскоростные системы передачи типа STM-¼/16/64, DWDM и IP/MPLS. Компания предоставляет доступ к глобальной сети Интернет через Международный центр пакетной коммутации (МЦПК) всем провайдерам республики.

Доступ к сети Интернет и сетям передачи данных АК «Узбектелеком» осуществляется филиалами Компании по выделенным линиям с использованием технологии xDSL и RadioEthernet и коммутируемому доступу. Перечень оказываемых АК «Узбектелеком» услуг сети передачи данных включает в себя доступ к сети Интернет, VPN, видеоконференцсвязь, разработку и построение корпоративных сетей и др. Через международный голосовой шлюз связи VoIP компании «Узбектелеком» его филиалы предоставляют услуги международной телефонной связи по предоплаченным карточкам. 

АК «Узбектелеком» обеспечивает международную телефонную связь через два международных центра коммутации, поддерживая партнерские отношения более чем с 20 международными операторами в области традиционной связи. Генеральным брендом АК «Узбектелеком» с 2011 года является торговая марка UZTELEСOM™. Через единый офис продаж Компания предоставляет абонентам услуги мобильной связи, подключения к сети Интернет, телевидения, городской телефонии, облачного хранилища.

Под Генеральным брендом UZTELECOM ™ и слоганом «Национальный оператор» оказывается комплекс традиционных услуг для розничного сектора, а так же весь спектр услуг для операторов на внутреннем и международном рынках. UZTELECOM™ также включает в себя комплекс телекоммуникационных услуг для корпоративного сектора: фиксированная телефония, проводной и беспроводной ШПД (широкополосный доступ), ПД (передача данных), VPN (виртуальные частные сети), IP телефония, IPTV, виртуальные офисные АТС, ВКС (видеоконференцсвязь), мобильная связь, мобильная ПД. Также компания оказывает телекоммуникационные услуги нового поколения для розничного сектора и малого бизнеса: услуги, основанные на IP технологиях — доступ к сети Интернет, IP телефония, IPTV, универсальные карточки оплаты IP-телефонии и интернет-услуг и др. Вместе с тем, оказываются услуги мобильной связи на базе стандарта CDMA-450 и GSM.

АК «Узбектелеком» имеет доли в восьми совместных предприятиях, оказывающих услуги мобильной и фиксированной, междугородной и международной связи, передачи данных и Интернет.

АК «Узбектелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций, а также потребителей- физических лиц.

Высокое качество и надежность услуг Компании подтверждены сертификатами соответствия системы менеджмента качества.

С 18 ноября 2013 года АК «Узбектелеком» по результатам сертификационного аудита был вручен сертификат соответствия требованиям стандарта O‘z DSt ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

12 января 2017 года АК «Узбектелеком» проведен ресертификационный  аудит, и подтвержден сертификат соответствия требованиям  стандарт O‘z DSt ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

В 2018 году АК «Узбектелеком» успешно прошел сертификацию с переходом на новую версию стандарта O’z DSt ISO 9001:2015.

Система менеджмента качества АК «Узбектелеком» распространяется на: проектирование, строительство, эксплуатацию и оказание услуг телекоммуникаций.

Начиная с 2011 году официальным брендом АК «Узбектелеком» является торговая марка «UZTELECOM».

История 
1992- Создание концерна государственных предприятий электросвязи «Узбектелеком» на базе областных управлений связи государственных предприятий почтовой и электрической связи.

1995-1996- Начало приватизации и образования акционерных обществ «Тошкент таксофони», «Сырдарья телеком», создание СП «Бузтон», «Чирком», АО «Узбектелеком Интернешнл».

1997 - Преобразование Министерства связи в Узбекское агентство почты и телекоммуникаций, создание независимого регулирующего органа. Создание акционерных компаний «Махаллий телеком» и «Халкаро телеком». Образование акционерных обществ «Ташкентская городская телефонная сеть», «Ташкент Телеком», «Андижан Телеком», «Наманган Телеком» и др.

2000 - Принятие постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 июня 2000 года № -253 «О задачах организации деятельности акционерной компании «Узбектелеком».

В соответствии с этим документом на базе АК «Махаллий Телеком» и «Халкаро Телеком» создана акционерная компания «Узбектелеком».

Образование акционерных обществ «Каракалпак Телеком», «Бухара Телеком», «Навои Телеком», «Хорезм Телеком», «Ташкентская телефонно-телеграфная станция» и «Предприятия междугородней связи». Образован филиал «Интал Телеком» на базе Акционерной компании «Узбектелеком».

2001-2002 - Реорганизация акционерных обществ, входящих в состав АК «Узбектелеком», путем преобразования из холдинговой структуры в операторскую компанию. Постановлением Кабинета Министров № 488 от 27 декабря 2001 года «О мерах по подготовке к приватизации АК «Узбектелеком» дочернее предприятие «UzNet» присоединено к АК «Узбектелеком как филиал «UzNet» со всеми функциями и задачами межведомственной сети передачи данных.

Завершение Информационного меморандума и начало его распространения среди потенциальных инвесторов.

2003 - Решением Наблюдательного совета создан Инженерно-технический центр АК «Узбектелеком».

Освоен новый вида деятельности — оказание услуг беспроводного радиодоступа в стандарте CDMA-450. В этих целях создан филиал «Узбектелеком Мобайл», основной задачей которого является развитие общенациональной системы беспроводной связи Республики Узбекистан.

В 2003 году работает система беспроводной радиосвязи в Самаркандской и Джизакской областях.

2004 - Решением заседания Комплекса по вопросам связи и информационно- коммуникационных технологий Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 2004 года и Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» № 39 от 26 мая 2004 г. филиал «UzNet» АК «Узбектелеком» присоединен к филиалу «Интал Телеком». Вновь созданному филиалу присвоено название «UzNet».

В декабре 2004 года филиал «УзМобайл» расширил сети беспроводного абонентского радио доступа с применением стандарта CDMA-450 в Республике Каракалпакстан, Хорезмском, Бухарском и Навоийском вилоятах.

Узбекским Агентством связи и информатизации введен негеографический код доступа 805 для сервисных интеллектуальных услуг, позволяющий с любого пункта Узбекистана осуществить международный разговор по предоплаченной карточке с любого телефона.

2005 - В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2005 года, № ПП-149 «О мерах по развитию услуг передачи данных и подготовке к приватизации АК «Узбектелком» ПГСПД «UzPAK» преобразован в филиал АК «Узбектелком» за счет слияния с филиалом «UzNet».

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 453 от 29 сентября 2004 г. АК «Узбектелеком» и его филиалами проведена работа по расширению шлюза VoIP ТашТТС и по организации двух дополнительных узлов VoIP на базе филиалов ТШТТ и UZNET, что позволило предоставлять по универсальным предоплаченным карточкам как международные телефонные разговоры, так и доступ к сети Интернет.

2006 - Начата реализация пилотного проекта WiMax стандарта IEEE 802.16–2004 на базе филиала «UzNET» АК «Узбектелеком»

Создан специализированный филиал «Инженерно-технический центр» (ИТЦ), с непосредственным участием Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ) и Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ).

Внедрена услуга видеоконференцсвязи, охватывающая все областные центры республики.

2007 - Филиал «УзМобайл» начал предоставлять услуги мобильной связи и передачи данных на базе стандарта CDMA 450 во всех регионах республики.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 января 2007 г. совместно с Китайским банком развития (CDB) и компанией Huawei Technologies, на лизинговой основе осуществляется реализация инвестиционного проекта «Реконструкция и развитие телекоммуникационной сети АК «Узбектелеком».

На базе технологий NGN «Сеть следующего поколения» осуществлена модернизация и расширение телекоммуникационной сети г. Ташкента, внедрены услуги видеотелефонии и доступа к сетям передачи данных и Интернет.

2010 - Пропускная способность Центра международной пакетной коммутации АК «Узбектелеком» увеличена в 2 раза и доведена до 2,5 Гбит/с.х.

Тарифы на интернет-услуги для провайдеров и операторов снижены на 44%: с 1510  до 849 долларов США за 1 Мбит/c.

2011 - Проведен ребрендинг и полномасштабное продвижение нового бренда UZTELEСOM™ и суббрендов АК «Узбектелеком» — UZMOBILE™ и UZONLINE™, которые нацелены на создание единой комплексной визуальной стратегии продвижения услуг компании «Узбектелеком» и его структурных подразделений.

2012 - Завершены работы по прокладке и строительству 1 576 км волоконно-оптических линий связи. Общая протяженность междугородных, международных и внутризоновых каналов связи составила 276,2 млн. канал/км, из них волоконно-оптические линии связи 263,5 млн. канал/км.

Пропускная способность Центра международной пакетной коммутации АК «Узбектелеком» увеличена в 4 раза и доведена до 40 Гбит/с.

100% составил уровень покрытия цифровой телекоммуникационной сетью областей, районных центров и городов республики. Уровень покрытия телекоммуникационной сетью сельских населенных пунктов – 95,7%.

Введены в эксплуатацию 94 офиса продаж, работающих по принципу «Единое окно».

Количество абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет увеличилось более чем на 52%.

Зона покрытия беспроводным радиодоступом CDMA-450 населенных пунктов территории республики доведена до 71,3%. Отмечена динамика роста количества пользователей услугами IP-телефонии, видеотелефонии и IP-TV.

2013 - Введены в эксплуатацию свыше 2257,4 км волоконно-оптических линий связи. Общая протяженность междугородных, международных, внутризоновых и местных каналов связи составила 381,3 млн. канал/км, из них образованные на волоконно-оптических линиях связи 368,2 млн. канал/км.

Зона покрытия мобильной сетью по технологии CDMA-450 населенных пунктов территории республики доведена до 74%. Уровень покрытия телекоммуникационной сетью сельских населенных пунктов – 96%.

Количество абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет увеличилось более чем на 62%, количество пользователей IP-TV возросло в 4,3 раза, отмечена динамика роста количества пользователей услугами мобильной связи на 72%.

Доступ к сети Интернет увеличился на 30% и достиг более 10 Гбит/с.

Тарифы на интернет-услуги для провайдеров и операторов за 1 Мбит/с снизилась в 1,3 раза.

Проведены работы по установке 140 базовых станций, в результате этого, зона охвата мобильной связи стандарта CDMA-450 достигла 71% к количеству населенных пунктов в республике.

В сети АК «Узбектелеком» действует в общей сложности 163 офиса продаж UZTELECOM, работающих по принципу «Единое окно».

2014 - Общая скорость пользования международными информационными сетями возросла на 151,3% и составила 15,5 Гбит/с.

Тариф для операторов и провайдеров сети Интернет, подключенных к Международному центру пакетной коммутации, снижен на 11,6% до 276,27 долл. США за 1 Мбит/с.

Осуществлено строительство более 2000 км волоконно-оптических линий связи для широкополосного доступа по современным технологиям на участках «Бузатау-Кунград», «Гузар-Байсун», «Денау-Узун-Шаргун», «Жаслик-Каракалпакстан», «Муйнак–Кибла Устюрт», «Узун–граница Таджикистана» с предоставлением конвергентных услуг, таких как видеотелефония, интернет-телевидение, высокоскоростной Интернет, просмотр HDTV-каналов и другие. Количество портов, установленных для оказания услуг фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет доведено до 640 тыс., а количество используемых портов возросло на 135,1%.

По всей республике запущены в эксплуатацию 26 единиц современного коммутационного оборудования, что значительно увеличило емкость телефонных номеров.

Согласно Постановлению главы государства «О мерах по реализации инвестиционных проектов развития и модернизации телекоммуникационной сети Республики Узбекистан с участием Государственного банка развития Китая» от 2 декабря 2014 года осуществляются проекты по развитию телекоммуникационной инфраструктуры на общую сумму 117,6 млн. долларов США, в т. ч. за счет кредитных средств, выделенных Государственным банком развития Китая (КНР) на сумму 100,0 млн. долларов США. Эти проекты нацелены на расширение пропускной способности магистральных сетей передачи данных: по международному направлению — в 10 раз (до 100 Гбит/с.), до областных центров — в 4 раза (до 40 Гбит/с.) и райцентров — в 10 раз (до 10 Гбит/с). В рамках выполнения данного постановления также предусмотрено развитие оптических сетей широкополосного доступа по технологии FTTx, направленного на модернизацию абонентских линий связи г. Ташкента с установкой оборудования передачи данных широкополосного доступа на 69 120 портов.

Во всех регионах страны были созданы 13 call-center в рамках проекта внедрения Единого центра обслуживания вызовов АК «Узбектелеком», а также для нужд государственных органов и хозяйствующих субъектов. Для удобства абонентов с 1 декабря 2014 года введен единый номер в службе «Call-center» - 1084 по всей республике.

2015 - Произведено строительство более 1800 км ВОЛС с установкой каналообразующего оборудования, в том числе развитие сети по технологии FTTB к свыше 4000 административным и жилым объектам по всей республике с доведением до 105 116 портов.

Ведутся работы по развитию сети W i-Fi на территориях объектов исторического и культурного наследия Республики Узбекистан, а также в местах частого пребывания туристов (аэропорт, вокзал, крупные торговые центры, рынки, автостанции и др. места частого посещения туристами. Зона покрытия сети Wi-Fi включает в себя 25 объектов и более 441,8 тыс. кв. метров W i-F i-зон в Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

В сотрудничестве с Фондом развития информационно-коммуникационных технологий проведена работа по развитию инфраструктуры:

●702 учебных заведения подключены к сети Интернет, путем прокладки ВОЛС и установки активного оборудования, и получили доступ к ресурсам «Общенациональной образовательной электронной библиотеки». Всего к объектам образования проложено более 585 км волоконно-оптических линий связи;

●200 профессиональных колледжей заведения подключены к сети Интернет, путем прокладки ВОЛС и установки активного оборудования, и получили доступ к ресурсам национальной сети «Электронное образование». Всего проложено более 796 км волоконно- оптических линий связи;

Проведены работы по организации оптическими каналами связи от узлов доступа АК «Узбектелеком» к 198 областным, городским и районным хокимиятам республики для повышения эффективности оказания государственных услуг в рамках системы «Электронное правительство». Всего проложено около 90 км волоконно- оптических линий связи.

2016 - Произведено строительство более 2 313 км ВОЛС с установкой каналообразующего оборудования, в том числе развитие сети по технологии FTTB.

Совместно с национальной компанией «Узбектуризм» определены 40 объектов для оперативного развертывания сетей Wi-Fi в городах Самарканд, Бухара и Ташкент. До объектов, расположенных в сельской местности (в том числе малонаселенных и труднодоступных районов), а также объектов социальной инфраструктуры в том числе медицинские, участковые пункты милиции, органы управления, проложено 1 138,1 км волоконно-оптических линий связи и с доведением до 37 344 портов. Осуществлена инсталляция и интеграция 485 мультистандартных базовых станций

2017 - Произведено строительство около 12 100 км ВОЛС с установкой каналообразующего оборудования, в том числе развитие сети по технологии FTTB.

Осуществлена инсталляция и интеграция 10 080 мультистандартных базовых станций. Для развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в сельской местности установлено 533 базовых станций общей емкостью 52 960 портов ШПД.

До объектов, расположенных в сельской местности (в том числе малонаселенных и труднодоступных районов), а также объектов социальной инфраструктуры в том числе медицинские, участковые пункты милиции, органы управления, проведены 2 102,2 км волоконно-оптических линий связи.

В соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Республику Узбекистан, и дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества» от 18 сентября 2013 года № Р- 4131 на территории СЭЗ «Джизак» совместно с компаниями «Huawei Technologies Со., Ltd» (Huawei), «ZTE Corporation» (ZTE) и «Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.» (ZTT) реализованы проекты по организации производства телекоммуникационного оборудования.

Лицензии и сертификаты 

2020 год. АК «Узбектелеком» получила Сертификат соответствия

Сертификат Oz DSt ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Выдан: 11.11.2020

Действителен до 10.11.20232020 год. 

2020 год. АК «Узбектелеком» получила Международный сертификат ISO 9001:2015

11.11.2020-11.11.2023

Проектирование, строительство, эксплуатация сетей телекоммуникации и оказания услуг телекоммуникаций. Представление услуг Call центра

2017 год. АК «Узбектелеком» получила лицензию на Создание проектно-сметных документов для строения жилищно-хозяйственных объектов и комплексов, в том числе проектирование инженерных сетей и систем

Лицензия: №002166

Выдана: 31.01.2017

2017 год. АК «Узбектелеком» получила лицензию на Проектирование, строительство, эксплуатация и обслуживание сети передачи данных

Лицензия №АА005661

Срок действия: 24.02.2017-24.02.2022

2017 год. АК «Узбектелеком» получила лицензию на Проектирование, строительство, эксплуатация и предоставление услуг распространения телерадиовещания

Лицензия: №АА005662

Срок действия: 24.02.2017-24.02.2022

2017 год. АК «Узбектелеком» получила лицензию на Проектирование, строительство, эксплуатация и обслуживание локальной сети передачи данных

Лицензия №АА005657

Срок действия: 23.02.2017-24.02.2032

2017 год. АК «Узбектелеком» получила лицензию Проектирование, строительство, эксплуатация и обслуживание международных телекоммуникационных сетей (в том числе IP-телефонии)

Лицензия: АА №0005659

Выдана на 10 лет

Срок действия: 03.01.2017 – 03.01.2032

2016 год. АК «Узбектелеком» получила лицензию на Продажу фонограмм

Лицензия: №000290

Выдана на 5 лет

Срок действия: 05.08.2016 – 05.08.2021

2015 год. АК «Узбектелеком» получила лицензию на Проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг междугородных сетей телекоммуникаций.

Лицензия: АА №0005718

Выдана на 15 лет

Срок действия: 03.11.2015 – 03.11.2030

2015 год. АК «Узбектелеком» получила лицензию на Проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи.

Лицензия: АА №0005717

Выдана на 15 лет

Срок действия: 03.11.2015 – 03.11.2030

Руководство и структура Компании 
Генеральный директор - Хасанов Назиржон Набижанович

Первый заместитель генерального директора - Арипов Жахонгир Абдухакимович

Заместитель генерального директора по финансовым вопросам - Тохтыяров Акрам Нурмахаматович

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам - Зуфаров Алишер Абдуджапарович

Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами - Бердикличев Мардон Жахонгирович

Заместитель генерального директора по информационной безопасности, режиму и кадрам - Мартынов Владислав Владимирович

Корпоративное управление

Органы управления:

● Наблюдательный совет 
Наблюдательный совет АК «Узбектелеком»

Садиков Шухрат Муҳамаджанович Председатель Наблюдательного совета 

Бекенов Сунатулла Хусанович Член Наблюдательного совета

Олматов Бахромжон Адхамович Член Наблюдательного совета 

Абдуллаев Сардор Махмуджонович Член Наблюдательного совета 

Зияев Голибшер Мелибоевич Член Наблюдательного совета 

Юнусов Джахангир Баходирович Член Наблюдательного совета 

Ирисбекова Каммуна Наринбаевна Член Наблюдательного совета 

Омонов Олим Муродуллаевич Член Наблюдательного совета 

Ишанходжаев Асрор Асланович Член Наблюдательного совета

● Ревизионная комиссия

● Служба внутреннего аудита

Деятельность (Услуги) 
Используя свою телекоммуникационную сеть, построенную на базе современных технологий, Компания предоставляет услуги:
 аренды каналов операторам и провайдерам фиксированной и мобильной связи,
 международной и междугородней связи,
 оказывает все виды услуг голосовой связи и передачи данных,
 доступа к сети Интернет,
 видеоконференцсвязи,
 мобильной и стационарной связи в стандартах CDMA-450 и GSM,
 организует каналы для передачи программ телевизионного и радиовещания.

Также компания является самым крупным поставщиком телекоммуникационных услуг для государственных структур и ведомств.

Филиалы

Филиал «Центр развития телекоммуникаций и персонала» АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Организация подготовки и переподготовки кадров в компании, в том числе обучение и переподготовка работников предприятий и организаций сферы информационных технологий и коммуникаций, разработка учебных и методических пособий

·        Организация и координация деятельности по разработке (пересмотру, внесению изменений) внутренних нормативных документов,  необходимых в деятельности Компании, и систематический контроль за их выполнением, осуществление работ по норм контролю

·        Организация метрологической деятельности в Компании, обеспечение единства измерений, проведение метрологического контроля и разработка методов выполнения измерений

·        Разработка проектов по развитию сетей телекоммуникаций Компании, составление технических заданий, участие во внедрении новых технологий и модернизаций сетей телекоммуникации

·        Организация и внедрение инновационной деятельности Компании, проведение практических и теоритических инновационных исследований, а также внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий

·        Участие в деятельности по вопросам системы менеджмента качества Компании

Филиал «Главный центр коммутации» АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружении средств и сетей телекоммуникаций путем строительства новых и модернизации существующих телекоммуникационных  сетей, с учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций, расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг

·        Осуществление мониторинга, контроля и управления сетями телекоммуникаций Компании с единого центра в зоне ответственности, определенной со стороны

АК «Узбектелеком»

·        Координация и контроль деятельности региональных Филиалов эксплуатации Компании в вопросах технической эксплуатации сетей и систем телекоммуникаций в зоне ответственности, определенной со стороны АК «Узбектелеком»

Филиал «УзМобайл» АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Осуществление технической эксплуатации средств и систем телекоммуникаций, обеспечение их надежного и устойчивого функционирования, а также и характеристик в соответствии с установленными нормами и требованиями

·        Расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых Компанией услуг телекоммуникаций, их оценка качества и непрерывный мониторинг

·        Осуществление развития, модернизации и технического перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительства новых и модернизации существующих сетей телекоммуникаций, в том числе на основе внедрения мировых достижений в области создания и функционирования систем телекоммуникаций

·        Внедрение на всей территории республики самых современных технологий высокоскоростной передачи данных, в том числе сети Интернет, оказания услуг мобильного телевидения, электронных платежей

Филиал «Телекоммуникационная транспортная сеть» АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Проектирование, строительство, совершенствование, развитие и техническая эксплуатация транспортных телекоммуникационных сетей в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами

·        Осуществление  комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем электроснабжения в сети передачи данных

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление эффективного сотрудничества с соответствующими государственными органами и юридическими лицами в обеспечении технической эксплуатации транспортной телекоммуникационной сети и оказания услуг

·        Осуществление развития, модернизации и технического перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительства новых и модернизации существующих сетей, в том числе на основе внедрения мировых достижений в области создания и функционирования телекоммуникационных систем

Филиал «Центр управления закупками» АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Создание благоприятных условий для своевременного и полного обеспечения потребностей Компании в товарах (работах, услугах) с требуемыми показателями качества, цены и надежности путём максимального использования потенциала внутренних и внешних рынков

·        Организация складского хозяйства Компании, совершенствование складирования и складского учета, предотвращение правонарушений, обеспечение полной сохранности материальных ценностей Компании с помощью современных технологий по автоматизации процессов складского учета

·        Организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности структурных подразделений Компании по вопросам материально-технического снабжения и рационального использования материальных ресурсов

·        Обеспечение целевого и экономически эффективного расходования финансовых ресурсов Компании при приобретении товаров (работ, услуг)

·        Осуществление функций рабочего органа в соответствии с Положением «О закупочной деятельности АК «Узбектелеком»» и Положением «О комиссии по организации и координации закупочной деятельности АК «Узбектелеком»»

·        Координация процесса по осуществлению контроля за ценообразованием и обоснованностью закупок при осуществлении закупочной деятельности Компании

Филиал «Информационные системы» АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем с использованием новейших достижений информационных технологий (далее-ИТ) в подразделениях и филиалах Компании, а также в сторонних организациях

·        Создание современных надежных и безопасных информационных баз данных и их дальнейшее администрирование

·        Техническое обслуживание и сопровождение систем центра обработки данных (далее-ЦОД)

·        Техническое обслуживание и сопровождение цифрового интерактивного телевидения в сетях передачи данных (далее-IPTV), а также разработка , внедрение и сопровождение различных функций IPTV

·        Разработка, внедрение и сопровождение различных функций веб-сайтов для технического обеспечения услуг АК «Узбектелеком»

·        Сопровождение и модификация биллинговых систем

·        Управление информационной безопасностью, организация комплексной защиты информации

·        Создание единого интегрированного системного ландшафта и внутренней информационной среды (программное обеспечение, Big Data)

·        Управление цифровыми продуктами

·        Формирование систем, объединяющей в одном информационном пространстве поставщиков и потребителей услуг и предоставляющей участниками ряд сервисов для улучшения обслуживания

Филиал «Центр продаж и обслуживания» АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Обеспечение сбыта всего спектра услуг телекоммуникаций юридическим лицам – корпоративным абонентам, в том числе в отношении которых услуги оказываются на всей территории Республики Узбекистан  или ее части

·        Внедрение и оптимизация бизнес процессов по привлечению и обслуживанию юридических лиц (сегмента B2B и  B2G) (далее-корпоративных абонентов)

·        Обеспечение продвижения и продаж услуг Call-центра, телефонной справочной службы, а также других услуг, сопутствующих телекоммуникационным услугам оказываемых Компанией

·        Взаимодействие с региональными филиалами Компании в части обеспечения продвижения, сбыта и обслуживания всего спектра услуг телекоммуникаций, корпоративными абонентами

·        Внедрение деятельности сохранения абонентов, в том числе кредитного контроля по предоставляемым услугам телекоммуникаций Компании

·        Внедрение и развитие направления активных продаж по Компании

Филиал «Ташкентская городская телефонная сеть» AK «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Ташкентский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

АК «Узбектелеком» Каракалпакский Республиканский филиал 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Андижанский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Бухарский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Джизакский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Кашкадарьинский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Навоийский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Наманганский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Самаркандский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Сырдарьинский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Сурхандарьинский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Ферганский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Хорезмский филиал АК «Узбектелеком» 
Основными задачами филиала являются:

·        Участие под руководством исполнительного аппарата Компании в развитии, модернизации и техническом перевооружения средств и сетей телекоммуникаций путем строительство новых и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, учетом мировых достижений в области телекоммуникаций и информационных технологий

·        Предоставление услуг телекоммуникаций,  расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг с целью получения прибыли

·        Определение приоритетных направлений деятельности структурных подразделений Филиала, координация и управление их деятельностью, внедрение современных технологий в процессе эксплуатации

·        Осуществление комплексных работ по качественной технической эксплуатации оборудования, сооружений и систем телекоммуникационных

Примечания

Ссылки 
 

ИТ-компании
Телекоммуникационные компании Узбекистана
Операторы сотовой связи Узбекистана
Интернет-провайдеры
Государственные телекоммуникационные компании